Hotel Washington bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hotel Washington (District of Columbia), ID-Nr. 95000352
 Hotel Washington (Indiana), ID-Nr. 80000056